Ке́лли А́дамс (, род. 16 октября 1979, Линкольн) — английская актриса. Наиболее известна по роли Эммы Кеннеди в английском телесериале «Виртуозы».

Ранняя жизнь и образование 
Адамс родилась в Линкольне, Англия. Она училась в школе Норт Кестевен () в Норт-Хайкхеме и посещала академию театрального мастерства () в Вуд-Грин в Харинги.

Личная жизнь 
В феврале 2011 года Адамс вышла замуж за Криса Кеннеди (), с которым долгое время встречалась.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании